Myzostoma cirricostatum är en ringmaskart som beskrevs av Jägersten 1937. Myzostoma cirricostatum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cirricostatum